CDN o Convergència de Demòcrates de Navarra, partit polític navarrès de centre i regionalista fundat en 1995 com fruit d'una escissió des d'Unió del Poble Navarrès
 CDN (content delivery network en anglès) o xarxa de lliurament de continguts
 CDN o Centro Dramático Nacional, productora de teatre pública radicada a Madrid depenent de l'Institut de les Arts Escèniques i de la Música d'Espanya